Сарманай — село в Шарлыкском районе Оренбургской области, административный центр Сарманайского сельсовета.

География 
Находится у реки Дёма на расстоянии примерно 19 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра села  Шарлык.

История
Основано село в 1743-1744 годах как почтовая станция на Новомосковской дороге. Название возникло от личного имени одного из основателей - Сарманая.

Население
Население составляло 929 человека в 2002 году (татары 89%),  746 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района